Kyle (Dakota do Sul)
Kyle (Texas)
Kyle XY, série de televisão

Desambiguações de topônimos